Fossil (fósil en inglés y otros idiomas) puede referirse a:

 En informática:
 Fossil (sistema de archivos) es el sistema de archivos por defecto del sistema operativo Plan 9.
 Fossil (gestión de configuración de software), un sistema distribuido para el control de versiones y gestión de proyectos de software.
 Otros usos:
 Fossil, localidad de Oregón (Estados Unidos);
 Fossils, banda de rock de la India.

Véase también 
 Fósil, resto de antiguos organismos
 Fósil (desambiguación), otras acepciones.